Höstkåtatjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Höstkåtatjärnarna (grupp tjärnar):, 
Höstkåtatjärnarna (Tärna socken, Lappland, 728064-146701), sjö i Storumans kommun, 
Höstkåtatjärnarna (Tärna socken, Lappland, 728069-146718), sjö i Storumans kommun, 
Höstkåtatjärnarna (Tärna socken, Lappland, 728088-146727), sjö i Storumans kommun,  (4,25 ha)
Höstkåtatjärnarna (Tärna socken, Lappland, 728103-146699), sjö i Storumans kommun, 
Höstkåtatjärnarna (Tärna socken, Lappland, 728127-146735), sjö i Storumans kommun,  (3,58 ha)
Höstkåtatjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 727760-166370), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (29,2 ha)
Höstkåtatjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728551-167785), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (5,23 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn